Bulnes steht für:

 Bulnes, eine Parroquia in der Gemeinde Cabrales in der spanischen Provinz Asturien
 Bulnes (Chile), eine Kommune in Chile
 Departamento de Bulnes, ehemalige chilenische Verwaltungseinheit
 Bulnes (Córdoba), einen Ort in Argentinien
 Naranjo de Bulnes, spanischer Berg in den Picos de Europa
 Bulnes Island, Insel in der Antarktis
 Fuerte Bulnes, ehemalige Befestigungsanlage in Chile

Bulnes ist zudem der Familienname folgender Personen:

 Felipe Bulnes (* 1969), chilenischer Rechtsanwalt und Politiker

 Luis María Altamirano y Bulnes (1887–1970), mexikanischer Geistlicher, Erzbischof von Morelia